Mužská čtyřhra Argentina Open 2023 probíhala v první polovině února 2023. Do deblové soutěže buenosaireského tenisového turnaje hraného na antuce Lawn Tennis Clubu  nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájci titulu, Mexičan Santiago González s Argentincem Andrésem Moltenim, nestartovali společně. González nastoupil do souběžně hraného ABN AMRO Open v Rotterdamu. Spoluhráčem Molteniho se stal krajan Máximo González, s nímž v semifinále nestačil na Barrientose a Behara.

Vítězi se stali třetí nasazení Italové Simone Bolelli s Fabiem Fogninim, kteří ve finále zdolali kolumbijsko-uruguayský pár Nicolás Barrientos a Ariel Behar po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali šestou společnou trofej, z toho pátou na antuce. Fognini na okruhu ATP Tour vybojoval osmý deblový titul a pro Bolelliho to bylo jedenácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

ATP Buenos Aires
Tenis v Argentině v roce 2023
ATP Tour 2023